Стамбульський метробус — маршрут швидкісного автобусу завдовжки 50 км Стамбул, Туреччина, має 45 зупинок, що прямує по кільцевій дорозі через Авджилар, Зинджирлікую та Перший Босфорський міст до Сейютлючешме, використовуючи спеціальні автобусні смуги на більшій частині маршруту(крім моста через Босфор). На більшості карт міста маршрут метробуса позначається як «Е-5». Інтервал руху — 30 секунд.

Рухомий склад

Станції та схеми зупинки маршрутів
Всі метробуси прямують одним маршрутом №34. Різниця лише у кінцевих станціях:
Затінені назви станцій показують маршрут.

 Маршрут
  34  (Avcılar - Zincirlikuyu)
  34A (Söğütlüçeşme - Cevizlibağ AÖY)
  34AS (Avcılar - Söğütlüçeşme)
  34BZ (Beylikdüzü - Zincirlikuyu)
  34C (Beylikdüzü - Cevizlibağ)
  34G (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme) (Тільки ніч)(G = Gece = ніч)(22.00/06.00)
  34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu)
  34Z (Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme)

Примітки

Див. також 
 О-Бан

Транспорт Стамбула